Мер Монреалю () - голова виконавчої влади міста Монреаль. З 1 січня 2002 цю посаду займає Жеральд Трамбле () шеф міської партії Команда Трамбле-Монреальський союз ().

Список мерів міста Монреаль

 1833 - 1836 : Jacques Viger ( maire)
 1836 - 1840 : Tutelle : Montréal est administrée par des juges de paix
 1840 - 1842 : Peter McGill
 1842 - 1844 : Joseph Bourret
 1844 - 1846 : James Ferrier
 1846 - 1847 : John Easton Mills
 1847 - 1849 : Joseph Bourret
 1849 - 1851 : Édouard-Raymond Fabre
 1851 - 1854 : Charles Wilson ( maire élu)
 1854 - 1856 : Wolfred Nelson (Parti patriote)
 1856 - 1858 : Henry Starnes
 1858 - 1862 : Charles-Séraphin Rodier
 1862 - 1866 : Jean-Louis Beaudry
 1866 - 1868 : Henry Starnes
 1868 - 1871 : William Workman
 1871 - 1873 : Charles-Joseph Coursol
 1873 - 1873 : Francis Cassidy
 1873 - 1875 : Aldis Bernard
 1875 - 1877 : William H. Hingston
 1877 - 1879 : Jean-Louis Beaudry
 1879 - 1881 : Sévère Rivard
 1881 - 1885 : Jean-Louis Beaudry
 1885 - 1887 : Honoré Beaugrand
 1887 - 1889 : John Joseph Caldwell Abbott (futur Premier ministre du Canada)
 1889 - 1891 : Jacques Grenier
 1891 - 1893 : James McShane
 1893 - 1894 : Alphonse Desjardins (sans rapport avec le fondateur du Mouvement Desjardins) 
 1894 - 1896 : Joseph-Octave Villeneuve
 1896 - 1898 : Richard Wilson-Smith
 1898 - 1902 : Raymond Préfontaine
 1902 - 1904 : James Cochrane
 1904 - 1906 : Hormidas Laporte
 1906 - 1908 : Henry Archer Ekers
 1908 - 1910 : Louis Payette
 1910 - 1912 : James John Edmund Guerin
 1912 - 1914 : Louis-Arsène Lavallée
 1914 - 1924 : Médéric Martin
 1924 - 1926 : Charles Duquette
 1926 - 1928 : Médéric Martin
 1928 - 1932 : Camillien Houde (Parti conservateur)
 1932 - 1934 : Fernand Rinfret
 1934 - 1936 : Camillien Houde
 1936 - 1938 : Adhémar Raynault
 1938 - 1940 : Camillien Houde
 1940 - 1944 : Adhémar Raynault
 1944 - 1954 : Camillien Houde
 1954 - 1957 : Jean Drapeau (Parti civique)
 1957 - 1960 : Sarto Fournier (Parti libéral)
 1960 - 1986 : Jean Drapeau  (Parti civique)
 1986 - 1994 : Jean Doré (Rassemblement des citoyens de Montréal)
 1994 - 2001 : Pierre Bourque (Vision Montréal)
 2001 -   ....   : Gérald Tremblay (Équipe Tremblay - Union Montréal)

Монреаль

en:Mayor of Montreal